Ел Тенампа има више значења:

 Ел Тенампа (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тенампа (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тенампа (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику